Kagan může být:

 Kagan – turkické označení panovníka státního útvaru zvaného kaganát, který byl ekvivalentem císaře

příjmení
 Elena Kaganová (* 1960) – americká právnička
 Jerome Kaga (1929–2021) – americký psycholog
 Rachel Kohen-Kagan (1888–1982) – izraelská politička a aktivistka

jiný význam
 Jisra'el Kagan – izraelský kibuc

Rozcestníky - příjmení